Сиднев — фамилия. Известные носители:
 Сиднев, Алексей Матвеевич (1907—1958) — сотрудник органов госбезопасности, генерал-майор.
 Сиднев, Борис Арсеньевич (1911—1994) — советский военный деятель, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Сиднев, Виктор Владимирович (род. 1955) — российский общественный деятель, мэр Троицка (2003—2011), магистр игры «Что? Где? Когда?».
 Сиднев (Фейдман), Виталий Менделевич (1948—1993) — молдавский и украинский футболист, тренер.